Княгиня Ната́лия Бори́совна Долгору́кова (Долгору́кая) (урождённая графиня Шереметева, после пострига схимонахиня Некта́рия;  — , Киев) — мемуаристка XVIII века, одна из первых русских писательниц. Дочь графа Б. П. Шереметева и Анны Петровны, урождённой Салтыковой, жена князя И. А. Долгорукова, бабка князя И. М. Долгорукова.

Биография 
Из рода Шереметевых. В возрасте пяти лет потеряла отца, четырнадцати — мать. В 15 лет стала выезжать в светское общество, вскоре приняла предложение фаворита Петра II князя И. А. Долгорукова. Обручение Наталии и князя Ивана состоялось через три дня после обручения Петра II с сестрой Долгорукова — Екатериной Алексеевной.

С наступлением опалы (после смерти Петра II и воцарения Анны Иоанновны) не оставила своего жениха. а обвенчалась с ним и почти сразу поехала вместе с ним в ссылку в Берёзов.

В ссылке Наталья Борисовна родила несколько сыновей, но в тех условиях выжили только два: Михаил и Дмитрий, младший родился через несколько дней после вторичного ареста мужа. Из умерших известен только один с именем — Борис (г/р 1733).

После казни мужа получила разрешение возвратиться с двумя детьми, в Москву (17 октября 1740). Пожаловано ей с детьми село Старое Никольское в Вологодском уезде (26 февраля 1741). Получила конфискованные имения мужа (08 сентября 1742). На месте захоронения казнённого мужа на Скудельничем кладбище близ Новгорода, поставила храм во имя Николы Чудотворца.

Пострижение в монахини отложила до того момента, когда старший её сын выучился, поступил на службу и женился. С младшим сыном, страдавшим неизлечимым заболеванием, не расставалась до его смерти († 1769).

Постриглась в монахини в Киево-Флоровском монастыре под именем Нектарии (28 сентября 1758), в марте 1767 года приняла схиму. В январе 1767 года, незадолго до принятия схимы, написала для внуков мемуары («Своеручные записки…»), впервые опубликованные в журнале М. И. Невзорова «Друг юношества» в 1810 (научная публикация — СПб., 1913).

Умерла (03 июля 1771) и погребена в Киево-Печорской лавре, у наружных дверей собора.

Семья 
Имела двух сыновей.
 Михаил Иванович (1731—1794), статский советник, был почетным опекуном Московского воспитательного дома, московским уездным предводителем дворянства. Был женат первым браком на Анне Михайловне Голицыной (1733—1755); вторым на Анне Николаевне Строгановой (1731—1813), их сын поэт и драматург князь Иван Михайлович Долгоруков (1764—1823).
 Дмитрий Иванович (1737—1769), родился с умственными отклонениями, скончался во Флоровском монастыре в Киеве, за два года до смерти матери в том же монастыре.

Память 

В песнях, собранных Кириевским, приведена песня — «Уж ты ягодка ты смородинка» со строками «Не плачь, Прасковьюшка, не тужи, не кручинься» и проч. Героиней песни является некая Прасковьюшка Шереметева, просящая за родню у царя. По мнению П. А. Бессонова, это композитная личность, в которой смешались три члена одной семьи Долгоруковых, сосланные в Березово — Прасковья Юрьевна (мать), Екатерина Алексеевна (дочь) и Наталья Борисовна (невестка). Смешение этих женщин в фольклоре продолжало обсуждаться и в советское время.

Наталье Борисовне посвятил одну из своих «Дум» (XX) Рылеев. Превратности судьбы Долгорукой воспел и другой русский романтик, И. И. Козлов:

 Я вспомнил ночь, когда, томимый
 Тоской, ничем не отразимой,
 В Печерской лавре я сидел
 Над той спокойною могилой,
 Надеждам страшной, сердцу милой,
 В которой прах священный тлел;
 Она душе была порукой
 Неверной радости земной, -
 И тень Натальи Долгорукой
 Во тьме носилась надо мной.

Сочинения 
 Своеручные записки княгини Натальи Борисовны Долгорукой дочери г. фельдмаршала графа Бориса Петровича Шереметева / Подг. текста, послесл., прим. Е. В. Анисимова. СПб., 1992. — 144 с., ил. — ISBN 5-280-01345-5, то же: Долгорукая Н. Б. Записки, оставшиеся по смерти княгини Натальи Борисовны Долгорукой / Изд. H.M. Усова. Вступит. статья и примеч. П. П. Смирнова. — Спб.: Синод. тип., 1912. — 70 с., авторитетная публикация: Долгорукая Н. Б. Своеручные записки княгини Натальи Борисовны Долгорукой дочери г. фельдмаршала графа Бориса Петровича Шереметева. СПб., 1913. — 52 с.
 Отзыв Д. П. Мирского: «Главная прелесть [текста], помимо нравственной высоты автора, в совершенной простоте и непритязательной искренности рассказа и в великолепном чистейшем русском языке, каким могла писать только дворянка, жившая до эпохи школьных учителей».
 Письма княгини Натальи Борисовны Долгоруковой // Русский архив. 1867. Вып.1. Стлб.52-59.
Русская женщина накануне реформы Петра Великого и после нее : Сравнительно-ист. очерк / [Соч.] В.С. Иконникова, проф. Ун-та св. Владимира. - Киев : Университетск. тип., 1874.

Литература 
 
 Е-а ‹Есипович› Я. Г. Княгиня Наталья Борисовна Долгорукова // Отечественные записки. 1858. Январь — февраль. Кн.1. Разд. I. С.275-300.
 Толычева Т. Наталья Борисовна Долгорукова и березовские ссыльные. М., 1874.
 Корсаков Д. А. Из жизни русских деятелей XVIII века. Казань, 1891.
 Корсаков Д. Княгиня Наталья Борисовна Долгорукая // Исторический вестник, 1886. — Т. 23. — № 2. — С. 263—282.
 Шереметев С. Д., гр. Схимонахиня Нектария. Княгиня Наталья Борисовна Долгорукова, дочь Фельдмаршала Шереметова. Вып. I. М., 1909.
 
 
 Наталья Борисовна Долгорукова и берёзовские ссыльные. Т. Толычева. Типография товарищества И. Д. Сытина. Москва. 1912.
Сост. Г.А. Власьев. Потомство Рюрика: материалы для составления родословий. СПб. Т. 1. Князья Черниговские. Ч. 3. Тип: Т-во Р. Голике и И. Вильборг. 1907 г. Долгорукова (Шереметьева) Наталья Борисовна. стр. 75; 194-195.

Примечания

Ссылки 

 ;
 Рылеев К. Ф. «Наталия Долгорукова»

Наталия
Княгини Российской империи
Монахини Русской православной церкви
Писательницы России XVIII века
Мемуаристы Российской империи XVIII века
Похороненные во Флоровском монастыре